Rue des Urbanistes (Liège)
 Rue des Urbanistes (Lille)